Albert István (1893–?) újságíró, novellista
 Albert István (1907–1991) piarista tartományfőnök
 Albert István (1912–2004) újságíró, zenekritikus
 Albert István (1949) festő, szobrász
 Albert István (1980) labdarúgó-játékvezető, partjelző, asszisztens, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense

Jegyzetek